Die Parlamentswahl in St. Vincent und den Grenadinen 2005 (General elections) wurde am 7. Dezember 2005 im karibischen Inselstaat St. Vincent und den Grenadinen abgehalten. Das Wahlergebnisse war eine Wiederholung der Ergebnisse der Wahl 2001. Die herrschende Unity Labour Party konnte alle zwölf Sitze verteidigen und die oppositionelle New Democratic Party behielt die ihrigen drei. Die NDP erlebte jedoch einen Verlust von fast 4 Prozent der Stimmen. Ralph Gonsalves blieb Premierminister.

Wahlkampf 
34 Kandidaten traten zu den Wahlen an; die Unity Labour Party und die New Democratic Party stellten jeweils in allen 15 Wahlkreisen Kandidate, und die Saint Vincent and the Grenadines Green Party benannte vier Kandidaten.

Ergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
Vincentian elections a tough fight. BBC

2005
St Vincent und die Grenadinen